Die IPKO Superliga 2020/21 war die 75. Saison der höchsten kosovarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am September 2020 und endete am 22. Mai 2021. Der Titelgewinner nahm an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil, während der Vizemeister und der Sieger des Kosovocup in der UEFA Europa Conference League spielten.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten jeweils vier Mal gegeneinander, sodass am Ende der Saison jedes Team 36 Spiele absolviert hat. Die Teams KF Dukagjini, KF Kosova Vushtrri, KF Ferizaj und KF Flamurtari belegten am Ende der Saison 2019/20 denn neunten bzw. zwölften Platz. Die Aufsteiger der zweiten Liga sind KF Besa und KF Arbëria.

Stadien

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Cheftrainer

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21